Гран-при ЮАР  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 1 января 1968 года на трассе Кьялами. Гонку выиграл двукратный чемпион Формулы-1 и победитель Индианаполиса 500 1965 года Джим Кларк на автомобиле Lotus-Ford стартовав с поул-позиции. Эта победа стала последней для него в зачетных гонках чемпионата мира: проведя несколько внезачетных гонок, он погиб в аварии со смертельным исходом на трассе Хоккенхаймринг в Германии четырьмя месяцами позднее. Этот Гран-при ознаменовался широким использованием спонсорских наклеек на машинах участников, впервые разрешенным международным спортивным кодексом.

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 1 января
Январь 1968 года
1968 год в ЮАР